New Orleans je lahko:

 New Orleans, mesto v Louisiani, ZDA
 USS New Orleans, ime več plovil Vojne mornarice ZDA